Mime puede hacer referencia a:

Mime, un herrero de la mitología nórdica y uno de los personajes de El anillo del nibelungo de Richard Wagner.
Mime de Benetnasch, Dios Guerrero de Asgard de la serie Saint Seiya, inspirado por el anterior.
Mime, un personaje de la serie Happy Tree Friends.
Mime, término de origen Taíno para referirse a un insecto volador de tamaño muy pequeño que suele posarse en frutas o animales en estado de descomposición.
Multipurpose Internet Mail Extensions